Arie Van Bennekum (Hardinxveld-Giessendam, 2 de abril de 1964) es uno de los 17 coautores del Manifiesto ágil, documento fundacional de todo el conjunto de metodologías del mismo nombre popularizado en 2001. .

Las metodologías ágiles para el desarrollo de proyectos que requieren rapidez y flexibilidad. Es una filosofía que implica una forma diferente de trabajar y organizarse. Hasta hace unos años, estas metodologías formaban parte de un marco específico para el desarrollo de software. Sin embargo, a partir de 2016, estas prácticas comenzaron a expandirse dentro de un amplio abanico de organizaciones .

Van Bennekum es conocido por ser un experto en el campo de la gestión ágil de proyectos y las transformaciones ágiles,  implementando estas prácticas en organizaciones pequeñas y grandes . A Van Bennekum, se le atribuye la idea de que las metodologías ágiles pueden aplicarse más allá del ámbito de desarrollo de software, pudiendo ser implementadas en cualquier departamento de una empresa o en la vida misma . Para él, estas prácticas pueden llevarse a cabo más allá de los departamentos de tecnología y extenderse a otras áreas como recursos humanos y marketing . Desde finales de los 90, Van Bennekum se ha desempeñado como consultor de Agile en organizaciones internacionales  .

En el 2017, la Universidad Champagnat (Mendoza, Argentina) lo distinguió con el reconocimiento académico de Profesor Honorífico Emérito (Nº de Res. 61/17).

En 2021, el Project Management Institute (PMI) le concedió a Van Bennekum el "Lifetime Achievement Award" por su importante labor de difusión de la mentalidad ágil.

Formación y comienzos en la tecnología informática 
Van Bennekum estudió Informática Empresarial (1988) en la Hogeschool Rotterdam . Es licenciado en Tecnología de la Información por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Róterdam (1989-1993). Además, obtuvo su título de DSDM International en 1997  .

Van Bennekum comenzó su carrera en el ámbito de la tecnología como desarrollador de software en 1987, en Róterdam. Al cabo de un tiempo, se incorporó a una empresa de consultoría informática como desarrollador y, más tarde, como diseñador técnico y gestor de proyectos. En 1995, pasó a formar parte de un proyecto de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD) en el cual empezó como desarrollador y, poco después, pasó a desempeñar el rol de gestor de proyectos.

Implementación de las metodologías ágiles 
A Van Bennekum, se le atribuye el hecho de haber cambiado la palabra "software" por "soluciones" para abrir el campo de las prácticas ágiles a todo el mundo .

Durante los últimos años, ha trabajado en el Modelo Integrado de Transformación Ágil. Este marco se basa en un proceso iterativo-incremental en el que cada iteración se denomina "ola", y cada ola se compone de distintas fases: Evaluación y fundamentos, Sincronizar, Seguir, Dirigir y Traspasar  .

Publicaciones 

 2019. #You Are The Architect of Your Own Life. ISBN 978-94-6129-231-5.
 2018. Liquid Manifesto: The evolution of the Agile Manifesto to design and lead Digital organizations. With Mr Guillermo Lopez Moratinos. Independently published. ISBN 978-17-3154-497-1.
 2017. Lean Agile Marketing: How to Become Agile and Deliver Marketing Success by Femi Olajiga. Foreword by Arie Van Bennekum. CXconversion Limited- ISBN 9780995746503.
 2020. Responsive Agile Coaching: How to Accelerate Your Coaching Outcomes With Meaningful Conversations by Niall McShane. Foreword by Arie Van Bennekum. ISBN 978-195-036-738-2.
 2022. Agilität? Klare Antworten aus erster Hand. With Roman Simschek. UTB. ISBN 978-3-8252-5790-3.
 2022. Scrum? Klare Antworten aus erster Hand. With Kaiser Fabian. UTB. ISBN 978-3-8252-5974-7.
 2007. Iteraties en Inspiratie. 10 jaar DSDM in Nederland. Schrijvers, Dr. Josep and Van Bennekum, A. DSDM. ISBN 978-90-811538-1-2.

Véase también 
Manifiesto ágil

Referencias 

 Metodologías de desarrollo de software
 1964 nacimientos
 Personas vivas
 Gestión de proyectos de software
 Desarrollo de software